Гнилое — топоним в России:

 Гнилое — село в Острогожском районе Воронежской области.
 Гнилое — деревня в Поныровском районе Курской области.
 Гнилое — село в Тимском районе Курской области.
 Гнилое — урочище в Белгородской области, являющееся ботаническим заказником.

Водные объекты:
 Гнилое — болото в Таборинском районе Свердловской области.
 Гнилое — озеро в Таборинском районе Свердловской области.
 Гнилое — озеро в Суоярвским районе Карелии.

См. также 
 Гнилая
 Гнилое Болото
Нижнегнилое